F 13 – sommergibile della Regia Marina
 BMW F13 – vettura della BMW
 Junkers F 13 – monomotore di linea ad ala bassa